Vladimir Nikolajevič Šadrin (), ruski hokejist, * 6. junij 1948, Moskva, Rusija, † 26. avgust 2021

Šadrin je v sovjetski ligi celotno kariero igral za klub Spartak Moskva, na 445-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 213 golov, kariero pa je končal pri japonskem klubu New Odži Sejši Tomakomaj. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil štiri zlate, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 169-ih tekmah, na katerih je dosegel 71 golov.

Pregled kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 42
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 31
| 28
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 1
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 37
| 22
| 11
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 5
| 6
| 2
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 31
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 5
| 5
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 8
| 3
| 5
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 31
| 24
| 15
| 39
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 9
| 3
| 7
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 32
| 18
| 11
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 36
| 14
| 14
| 28
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 35
| 17
| 18
| 35
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 29
| 14
| 17
| 31
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 20
| 7
| 14
| 21
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 22
| 9
| 8
| 17
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Odži Sejši
| Japonska liga
| 79/80
|
| 15
| 17
| 14
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Odži Sejši
| Japonska liga
| 80/81
|
| 20
| 16
| 23
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Odži Sejši
| Japonska liga
| 81/82
|
| 30
| 25
| 54
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Odži Sejši
| Japonska liga
| 82/83
|
| 30
| 20
| 49
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 510
| bgcolor="#7FFF00" | 297
| bgcolor="#7FFF00" | 288
| bgcolor="#7FFF00" | 585
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 145
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti New Odži Sejši Tomakomaj
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti